DCL est un sigle qui peut désigner :

 Data Control Language (en français, langage de contrôle de données) ;
 , en informatique, un langage de contrôle de contraintes d'architecture logicielle ;
  ;
 , une société informatique basée à Maurice ;
 démence à corps de Lewy, une maladie neurologique ;
 Démocratie Communiste - Luxemburgiste, une organisation d'extrême gauche ;
  ;
  ;
 Dispositif de connexion luminaire, une prise électrique permettant de raccorder des luminaires à un circuit électrique
  ;
 , une compagnie de croisière filiale de la  ;
 diagramme du corps libre, une technique de résolution de problème en physique et en génie ;
 diplôme de compétence en langue, un diplôme français créé par l'Éducation Nationale ;
 dispositif de connexion luminaire (douille DCL), un dispositif obligatoire dans le cadre de la nouvelle norme NF C 15-100 ;
 gélose DCL (où DCL signifie désoxycholate-citrate-lactose), un milieu de culture ;
 char de dépannage DNG/DCL (où DNG/DCL signifie Dépanneur Nouvelle Génération ou Dépanneur du Char Leclerc) ;
 David Castello-Lopes (journaliste français'').

DCL est un code qui peut désigner :
  650, en chiffres romains.